Yapen, une île d'Indonésie 
  Kabupaten des îles Yapen, l'archipel dont elle fait partie.